Garga puede referirse a:

 Anu Garga (1967–), escritor y orador indio residente en Seattle (EE. UU.), fundador de Wordsmith.org.
Garga (años sesenta), músico integrante de la banda brasileña de rap Facção Central (1989–).
Garga (editorial) (1950-1951), editorial española de historietas.
Garga (escritor) (siglo III d. C.), autor indio; escribió el Garga-samhita y el Iugá-purana.
Garga (España), entidad de población de la parroquia de Allones, municipio de Puenteceso, provincia de La Coruña, Galicia, España.
Garga (Hesperiidae), mariposa de la especie Hesperiídae.
Garga (sabia) o Gargui, mítica sabia de la India, que le hizo preguntas al sabio IagnaValkia en la Brijad-araniaka-upanisad.
Garga Haman Adji (n. 1944), político camerunés.
Garga Muni, autor del himno 6.47 del Rig-veda (mediados del II milenio a. C.); mítico sabio de la India. En el Majábharata (siglo II a. C.) se lo relaciona por primera vez con la leyenda del dios Krisná.
 Vriddha-Garguia (Garguia el Viejo), astrólogo indio, nombrado en el cap. 13 del Majábharata (siglo II a. C.), autor del Garga-jora.